Allenwood ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Allenwood (Georgia), im Baldwin County
 Allenwood (New Jersey), im Monmouth County
 Allenwood (Pennsylvania), im Union County

in Irland:
 Allenwood (Irland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Allenwood Farm, in Plainfield, Vermont, ID-Nr. 83004229
 Allenwood River Bridge, in Allenwood, Pennsylvania, ID-Nr. 88000865